Jordan Reyne - artystka pochodząca z Nowej Zelandii, obecnie mieszkająca w Polsce, w Toruniu.

Życiorys 
Okrzyknięta przez Radio New Zealand autorką nowych brzmień. Twórczość Jordan jest wyjątkowym połączeniem akustycznych loopów, celtyckiego śpiewu, szukania brzmień i towarzyszących im opowieści. Jej muzyka jest zarówno organiczna jak i syntetyczna. Według The Mix (UK) „muzykę takiego pochodzenia ciężko skategoryzować – na myśl przychodzi PJ Harey, ale styl w stu procentach wytworzyła Jordan. Jej śpiew jest zachwycający.”, a według BBC Channel 4 (UK) najnowszy album artystki to „najważniejsze brzmienie tego roku… po prostu oszałamiające. Totalnie wyjątkowe dzieło sztuki od początku do końca… nieważne jak, po prostu MUSICIE nabyć ten album. Ocena: 5/5”. Oprócz 3 nominacji do New Zealand Music Award, Jordan użyczyła swego głosu w nagraniach na Cafe Del Mar i scenie pogrzebu Władcy Pierścieni, śpiewała gościnnie z The Strawpeople, w zespole Zane Lowe’a Breaks Co-op, oraz w The Eden House gdzie obecnie jest stałym członkiem składu koncertowego. Występowała już w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech i Nowej Zelandii, włącznie z występami w Glastonbury (UK), Wave Gothic Treffen (Niemcy), na The New Zealand International Festival of the Arts (Nowa Zelandia), The Big Day Out (Nowa Zelandia/ Australia), Frankurt Music Messe (Niemcy), Soundedit (Polska). Występowała jako suport przed tak różnymi zespołami jak: Laibach, Karl Bartos (Kraftwerk), Feilds of the Nephilim, White Zombie, Rome, Hansel and Gretel czy the Eden House. Wykonała także utwór „Go tell Aunt Rhody”, wykorzystany w zwiastunie gry Resident Evil 7: Biohazard.

Nagrody 

 3 nominacje do nagrody New Zealand Music Award 
 płyta roku nadawana przez G.U.N.Z Magazine dla The Ironman
 1. miejsce na liście przebojów w Student Radio w Nowej Zelandii (utwory Passenger i Birds of Prey)
 1. miejsce w USA Student Radio (utwór Children of a Factory Nation)
 1. Miejsce na Bandcamp (The Annihilation Sequence)

Koncerty/Festiwale/Trasy koncertowe 

 Wave Gothic Treffen (Niemcy) 
 DV8 Festival (Wielka Brytania) 
 Glastonbury (Wielka Brytania) 
 Big Day Out x 2 (Nowa Zelandia/Australia) 
 New Zealand National Annual Gothic Ball (Nowa Zelandia) 
 Frankfurt Music Messe (Niemcy) 
 New Zealand International Festival of the Arts (Nowa Zelandia) 
 Brighton Fringe Festival (Wielka Brytania) 
 Female Voices Festival (Niemcy) 
 Elecrtofringe Festival (Nowa Zelandia) 
 Mountain Rock Festival (Nowa Zelandia) 
 APRA Silver Scroll Awards (Nowa Zelandia)

 Międzynarodowe trasy: Nowa Zelandia, Niemcy, Wielka Brytania, Polska
 NAMM 2014 (Anaheim, USA)
 Runes&Men 2014 (Lipsk,Niemcy)

Występy gościnne i ścieżki filmowe 

 „Władca Pierścieni” (Peter Jackson, Nowa Zelandia)

 Breaks Co-op (Zane Lowe, Wielka Brytania) 
 The Eden House (Wielka Brytania) 
 Shortland Street (Nowa Zelandia)
 Cafe Del Mar (Hiszpania)
 The Strawpeople (Nowa Zelandia)

Dyskografia

Sprzęt 

 Digitech Harmann 
 Gitary Yamaha
 Steinberg

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Jordan Reyne na Bandcamp
 Jordan Reyne na YouTube

Nowozelandzkie wokalistki